Evangelische Kirche Bergkirchen steht für: 

 Evangelische Kirche Bergkirchen (Bad Oeynhausen), Kirche im Ortsteil Bergkirchen der Stadt Bad Oeynhausen
 Evangelische Kirche Bergkirchen (Bad Salzuflen), Kirche im Ortsteil Bergkirchen der Stadt Bad Salzuflen